Alaga steht für

 Gaja Alaga (1924–1988), ein jugoslawischer theoretischer Physiker
 Kheder Alaga (* 1963), ein syrischer Lyriker und Journalist
 ein Volumenmaß, siehe Alaga (Einheit)